

Patronyme 
 Louis Charles Desnos (1725 - 1805), un géographe français.
 Louise Adélaïde Desnos (1807-1878), une artiste peintre française.
 Pierre-Joseph Odolant-Desnos (1722 - 1801), un médecin et historien français.
 Robert Desnos (1900 - 1945), un poète français.

Topographie 
 La place Robert-Desnos du X arrondissement de Paris.

Voir aussi 
 Gilles-Marie des Nos, un militaire.

Homonymie de patronyme